Tributum:

Lex Tributum, ein Gesetz
 UAB Tributum, ein Textilunternehmen in Kaunas, Litauen